Vinec (Tsjechië), gemeente in het Tsjechische district Mladá Boleslav.
 Vinec (Rogaška Slatina), plaats in de Sloveense gemeente Rogaška Slatina.